Народная милиция может означать:

 Народная милиция (Болгария)
 Народная милиция ГДР
 Народная милиция ДНР
 Народная милиция ЛНР
 Народная милиция (ЧССР)